Een alternatieve spelling van cokes
 De rockband The Kooks
 Kooks (David Bowie), een nummer van David Bowie